Wohlfarth-Bottermann ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Wohlfarth-Bottermann (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Karl-Ernst Wohlfarth-Bottermann (1923–1997), deutscher Zellbiologe